Улица Козло́ва — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Белоруссия 
 Улица Козлова — улица в Минскe.

Крым 
 Улица Козлова — улица в Керчи.
 Улица Козлова — улица в Симферополе.

Россия 
 Улица Козлова — улица в Апатитах.
 Улица Козлова — улица в Коломне.
 Козлова улица — улица в Москве.
 Улица Козлова — улица в Нальчике.
 Улица Козлова — улица в Новороссийске.
 Улица Козлова — улица в Орехове-Зуеве.
 Улица Козлова — улица в Пятигорске.
 Улица Козлова — улица в Ростове-на-Дону.
 Улица Козлова — улица в Санкт-Петербурге.

Украина 
 Улица Козлова — улица в Донецке.

См. также 
 Козловская улица
 Улица Путешественника Козлова